Лас Личас има више значења:

 Лас Личас, Консуелито (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Личас (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику